Miejscowości w Polsce:
 Cierno-Zaszosie
 Cierno-Żabieniec